Jim McMahon est un nom pouvant désigner:

Jim McMahon (né en 1959), joueur américain de football américain
Jim McMahon (né en 1980), homme politique travailliste britannique

Voir aussi

McMahon, Jim